

Населені пункти та їхні частини
 Войцешиці — село в гміні Стара Камениця Єленьоґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Войцешиці — село в гміні Клодава Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Войцешиці — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Войцешиці — лісова осада в гміні Клодава Ґожовського повіту Любуського воєводства

Примітки